Епремян — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Епремян, Варужан Григорьевич — армянский живописец, художник.
 Епремян, Гаро (1944—2015) — профессиональный американский футболист армянского происхождения.